LaSalle County (Illinois)
 La Salle County (Texas)